Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1988/89 war die 37. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Bergmann-Borsig Berlin gewann nach 1977 und 1980 seinen dritten Bezirksmeistertitel und stieg zur Saison 1989/90 in die übergeordnete DDR-Liga auf, in dem sie das Spielrecht von der II. Mannschaft des BFC Dynamos übernahm. Diese durfte nach Beschluss des DFV der DDR ab der Saison 1989/90 nicht mehr am DDR-Liga-Spielbetrieb teilnehmen und wurde in die wieder eingeführte Nachwuchsoberliga zugeordnet.

Da die Zweitvertretung von Rotation Berlin nicht aufstiegsberechtigt war, nahm die BSG Pneumant Schmöckwitz an der Aufstiegsrunde zur DDR-Liga teil. In dieser verpassten sie den Aufstieg durch einen fünften Rang in der Staffel 3.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stieg nach zwei Spielzeiten die BSG Turbine EKB Treptow ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Bezirksliganeulinge Empor HO Berlin aus der Staffel A sowie Bau Eiche Köpenick und die VSG Altglienicke aus der Staffel B auf. Altglienicke setzte sich in den Aufstiegsspielen mit 3:1 und 3:2 gegen Einheit Pankow (Staffel A) durch.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 29.825 Zuschauer (ø 124 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Heimkulisse (ø)
 3.315 (ø 221) BSG EAW Treptow
 3.200 (ø 213) BSG Sparta Berlin
 2.600 (ø 173) BSG WBK Berlin
 2.385 (ø 159) BSG EAB 47 Berlin

Bezirksmeister

Literatur 
 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1988/89